Aurouze est le nom de deux anciens châteaux forts situés en Auvergne :

 Château d'Aurouze à Molompize dans le département du Cantal ;
 Château d'Aurouze à Mazerat-Aurouze dans le département de la Haute-Loire.

Aurouze